Rhodes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Rhodes – miejscowość i gmina we Francji
 Rhodes – miejscowość w stanie Indiana (USA)
 Rhodes – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Rhodes, właśc. David Rhodes – brytyjski muzyk
 Rhodes – instrument muzyczny
 Rhodes – miejscowość w Prowincja Przylądkowa Wschodnia (Południowa Afryka)
 Rhodes – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Rhodes Minnis – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Cecil Rhodes (ur. 1853, zm. 1902) – brytyjski polityk